biladi () est un mot arabe signifiant « ma patrie ». Ce mot est utilisé dans les noms et titres suivants :

Navires 
 Le Biladi était un ferry de la Comarit.

Culture 
 Ishy Bilady est l’hymne national des Émirats arabes unis ;
 Biladi, Biladi est l’hymne national de l’État de Palestine ;
 Biladi, Biladi, Biladi est l’hymne national de la République Arabe d’Égypte.

Homonymie